Langläufer steht für:

 Skilangläufer, siehe Skilanglauf
 Anleihen mit langer Laufzeit, siehe Kurzläufer